Oddy est un patronyme porté notamment par :

 Christine Oddy (1955-2014), femme politique britannique ;
 Mike Oddy (1937-2016), joueur professionnel de squash représentant l'Écosse.